Алберт Монтанес Рока (роден на 26 ноември 1980 в Сант Карлес де ла Рапита, Испания) е испански професионален тенисист.

За първи път влиза в топ 100 през 2001, но се задържа там едва 20 седмици. През август 2010 достига 22 място в световната ранглиста. Това е най-доброто му постижение.

Кариера сингъл

Титли (5)

Финали

Външни препратки 

  Официален уебсайт 
 

Испански тенисисти